Мода периода 1600—1650 годов в западноевропейской одежде характеризуется заменой горгеры в пользу широких кружевных или льняных воротников. Талия поднималась вверх в течение этого периода как у мужчин, так и у женщин. Среди других примечательных изменений в моде можно отметить полные рукава с прорезями и высокие или широкие шляпы с полями. У мужчин вместо плундров появились бриджи .

Силуэт, максимально прилегающий к телу, с узкими рукавами и низкой заостренной талией примерно к 1615 году начал постепенно смягчаться и расширяться. Рукава стали очень широкими, и в 1620-х и 1630-х годах их часто сшивали из лоскутков или разрезали, чтобы показать объемные рубашки или сорочки под ними.

Испанская мода оставалась консервативной. Горгер дольше всего оставался в моде в Испании и Нидерландах, и исчез сначала у мужчин, а затем у женщин во Франции и Англии.

Социальная напряженность, приведшая к Английской революции, отразилась на английской моде: сложные французские стили, популярные при дворе Якова I и его сына Карла I, контрастировали с практичными стилями в черных и белых тонах, которые носили в колонии Массачусетского залива, предпочитаемыми пуританами и экспортированными в первые поселения Новой Англии.

В первые десятилетия века тенденция среди поэтов и художников на меланхолию находит свое отражение в моде. Характерными признаками являются темные цвета, открытые воротники, расстегнутые платья или дублеты, а также в целом растрепанный вид, сопровождаемый на портретах утомленными позами и грустными выражениями лица.

Мода под влиянием королевских дворов

Ткань и узоры 

Узорчатые шелка со сложными узорами в виде граната или артишока все еще были в моде в этом периоде, особенно в Испании, но легкий стиль с завитыми цветочными мотивами, ткаными или вышитыми, был популярнее, особенно в Англии.

На этот период приходится расцвет игольчатого кружева. Геометрическая ретичелла, полученная из вышивки ришелье, была преобразована в игольчатое кружево или punto in aria (называемое в Англии «точечным кружевом»), которое также изображало популярные закручивающиеся цветочные узоры.   

В Англии вышитые льняные шелковые жакеты, завязанные лентами, были в моде как среди мужчин, так и среди для женщин с около 1600–1620 гг., так же как и ретичелла, окрашенная желтым крахмалом. Накидки с разрезными рукавами (часто отделанные горизонтально) носили как мужчины, так и женщины.

С 1620-х годов внешние узоры вышли из моды, на замену пришел однотонный атлас, а функциональные ленточные банты или тесьма превратились в сложные розетки или петли.

Портрет и фантазия 
В Англии с 1630-х годов, под влиянием литературы и особенно придворных масок, Антонис ван Дейк и его последователи создали моду на портреты в экзотическом, историческом, пасторальном наряде или в упрощенной современной моде с различными шарфами, плащами, мантиями и драгоценностями, добавленными для создания классического или романтического настроения, а также для того, чтобы портрет не казался устаревшим через несколько лет. Эти картины являются прародителями моды конца 17 века на портреты в неодетом виде и в одежде, которая не отражала текущую моду эпохи.

Женская мода

Платья, корсажи и нижние юбки 
В первые годы нового века модные корсажи имели либо высокие вырезы, либо очень низкие, округлые вырезы и короткие крылышки на плечах. Все еще иногда носились раздельные закрытые горгеры в форме колеса, как и стоячие воротники, поддерживаемые небольшой проволочной рамой или опорой, которые носились как более повседневная одежда. Длинные рукава носили с высокими манжетами в тон воротнику. К 1613 году горгер в форме колеса исчез в модной Англии.

К середине 1620-х годов стиль одежды стал расслабленнее. От горгер отказались в пользу воротников с проволокой, которые в континентальной Европе назывались rebatos, а позже - широких и плоских воротников. К 1630-1640 годам воротники носились вместе с платками, подобными льняным платкам, которые носили женщины из среднего класса в предыдущем веке. Часто воротник и платок обшивались кружевом в тон.

Корсажи с низкой талией носились в начале века, но затем талия неуклонно поднималась вверх до середины 1630-х годов, прежде чем снова начала падать. Во втором десятилетии 17 века появились короткие вкладки, прикрепленные к низу корсажа, прикрывавшие валик, на котором держались юбки. Эти вкладки становились длиннее в течение 1620-х годов, и их носили со стомаком, который заполнял зазор между двумя передними краями корсажа. К 1640 году длинные вкладки почти исчезли, и в моду вошла более длинная и гладкая фигура: талия вернулась к нормальной высоте сзади, по бокам и с заниженным передом.

Длинные узкие рукава начала 17 века стали короче, шире и свободнее. Распространенным стилем 1620-х и 1630-х годов был рукав вираго, широкий рукав с разрезами, собранный в две затяжки лентой или тканевой тесьмой, завязанной чуть выше локтя.

Во Франции и Англии легкий, яркий или пастельный атлас заменил темные тяжелые ткани. Как и в другие периоды, окрасчики старались избегать сложности окрашивания тканей в полоску; из описей видно, что это было обычным явлением. В моде были короткие нити жемчуга.

Не сидящие по фигуре платья (называемые в Англии ночными рубашками) с длинными свисающими рукавами, короткими открытыми рукавами или вообще без рукавов надевались поверх корсажа и юбки и завязывались лентой на талии. В Англии 1610-х и 1620-х годов свободную ночную рубашку часто носили поверх вышитого жакета, называемого жилетом и контрастной вышитой нижней юбкой, без фартингейла. Черные платья носили по официальным случаям; они вышли из моды в Англии в 1630-х годах, а на замену пришли платья, подходящие к корсажу и нижней юбке, но оставались важным предметом одежды на континенте.

По меньшей мере в одних в Нидерландах открытое спереди верхнее платье или влигер предназначалось только для замужних женщин. До замужества вместо него носили бувен - «платье с облегающим корсажем и юбкой, закрытой со всех сторон»; в Англии оно было известно как «голландское» или «круглое платье».

Юбки, примерно до 1630 года, могли быть открыты спереди, демонстрируя нижнюю юбку, или закрыты со всех сторон. Закрытые юбки иногда носили приподнятыми, чтобы открыть нижнюю юбку.

Корсеты были короче, чтобы соответствовать новым корсажам, и могли иметь очень жесткий бюст в центре спереди, и такие же глубокие как и стомак. Юбки оставались в форме благодаря мягкому валику или французскому фартингейлу, удерживающим юбки в округлой форме на талии, ниспадающими мягкими складками на пол. Фартингейл в форме барабана или колеса носили при английском дворе до самой смерти Анны Датской в 1619 году.

Прически и головные уборы 
Примерно до 1613 года волосы были высоко заколоты. Замужние женщины носили льняной койф или чепец, обычно отделанный кружевом. Высокие шляпы, подобные тем, которые носят мужчины, подходили для носки на улице.

В 1625–1650 годах волосы укладывали свободными волнистыми локонами до плеч по бокам, а остальное собирали или заплетали в высокий пучок на затылке. С такой прической можно носить короткую челку. Самые модные замужние женщины отказывались от льняного чепца и носили волосы непокрытыми или со шляпкой.

Галерея 1600–1620 гг. 

 «Неизвестная женщина» Хиллиарда 1602 года. На ней типичная пуританская одежда первых лет века. Ее высокая черная фетровая шляпа с округлой тульей называется капотаном и надевается поверх льняного чепца; черное платье и белый стомак поверх сорочки с черной вышивкой; ее декольте украшено льняным партлетом .
 Анна Датская в корсете с низким круглым вырезом и узкими рукавами, а также в нижней юбке в тон, заколотой воланами на фартингейле в виде барабана или колеса, 1605 год. Прическа с высоким лбом недолго была модной. Драгоценности Анны Датской хорошо задокументированы и изображены на ее портретах.
 Изабелла Клара Евгения из Испании, регент Нидерландов, в горгере в виде колеса и широких, плоских оборках на запястьях. Ее платье с разрезными рукавами по испанской моде оторочено широкими лентами из тесьмы или ткани, 1609 год.
 Мэри Рэдклифф с очень низким круглым вырезом и закрытым горгером в форме колеса 1610 года. Черные шелковые завязки на ее украшениях были уходящей модой.
 Анна Датская носит траур по своему сыну Генри, принцу Уэльскому, 1612 год. На ней черный чепец и черные кружева.
 Англичанка (традиционно называемая Дороти Кэри, позже виконтесса Рочфорд) в расшитом льняном жакете с лентами, расшитой нижней юбке под черным платьем с висящими рукавами с серой отделкой. Ее воротник с ретичеллой, манжеты и капюшон окрашены желтым крахмалом.
 Молодая женщина Франса Хальса носит пояс-цепочку поверх своего черного влигерского платья с открытым передом, предназначенного для замужних женщин, и удлиненный корсаж с узкими рукавами и нижней юбкой в тон. Также на ней мягкий валик, поддерживающий юбку в модной форме. Нидерланды, 1618–1620 гг.
 Элизабет, леди Стайл из Уотерингбери, носит вышитый жакет-корсаж и нижнюю юбку под красным бархатным платьем.. Партлет поверх расшитой сорочки с высоким воротом, примерно 1620.

Галерея 1620-х годов 

 Маргарет Латон носит черное платье поверх вышитого льняного жакета, заправленного в новую модную нижнюю юбку с высокой талией, примерно 1620 г. На ней прозрачный передник или верхняя юбка, ниспадающий горгер и расшитый чепец с кружевной отделкой. Сама куртка более длинная, чем в предыдущем десятилетии. 
 Вдовствующая Мария Медичи носит черный проволочный чепец и вуаль, примерно 1620–21.
 Анна Австрийская, королева Франции, носит открытый корсаж поверх стомака и рукава-вираго с закрытым горгером. Обратите внимание на более свободные манжеты. Примерно 1621–1625 гг.
 Сюзанна Фурман носит открытую сорочку с высоким воротом, красные рукава, завязанные тесьмой, и широкополую шляпу с перьями, 1625 год.
 Элизабет де Франс, королева Испании, носит прическу в стиле, популярном при испанском дворе, примерно 1625 год.
 Изабелла Брандт носит черное платье поверх золотого корсажа и рукавов и полосатую нижнюю юбку, 1623–1626 годы.
 Паола Адорно, маркиза Бриноле-Сале, носит черное платье и прозрачный горгер с большими мягкими складками в виде восьмерки, которые можно увидеть на итальянских портретах того периода. Ее волосы собраны в цилиндрический чепец или жемчужную сеточку. Генуя, примерно 1626.
 Мария-Луиза де Тассис носит платье с короткой талией и поясом поверх корсажа с вкладками, длинным стомаком и нижней юбкой и рукавами вираго в тон, 1629–30.

Галерея 1630-х годов 

 Большие горгеры еще долго оставались частью голландской моды после того, как они исчезли во Франции и Англии. Темное платье имеет короткие пышные рукава, и надето поверх узких нижних рукавов и розовой нижней юбки, отделанной рядами тесьмы по подолу. На фартуке с кружевным краем видны складки от крахмаления и глажки, 1630 год.
 Портрет неизвестной женщины в неофициальной английской моде: яркий корсет и нижняя юбка без верхнего платья. Ее корсаж имеет глубокие петлицы на талии и рукава вираго, 1630 год.
 Генриетта Мария в роли Божественной Красавицы в маске Tempe Restored носит сорочку с высоким воротом, кружевной воротник и украшенный драгоценными камнями чепец с пером, 1632 год. Костюмы маски, подобные этому, разработанные Иниго Джонсом, часто можно увидеть на портретах того периода. 
 Генриетта Мария носит официальный английский придворный костюм: платье с короткими открытыми рукавами поверх подходящего корсажа с рукавами вираго и простой нижней юбкой, 1632 год.
 Генриетта Мария носит белый атласный корса с тесьмой и длинными рукавами, отороченными серебряной тесьмой или кружевом, и нижнюю юбку в тон. Ее корсаж зашнурован коралловой лентой поверх стомака. Соответствующая лента завязана в форме буквы V на талии спереди и завязана бантом сбоку. Она носит отороченный кружевом партлет с широким квадратным воротником. Лента с ниткой жемчуга украшают ее волосы, 1632 год.
 Костюм Генриетты Марии для верховой езды состоит из жакета-корсажа из синего атласа с длинными юбками с петельками и соответствующей длинной нижней юбкой. На ней широкополая шляпа со страусиными перьями, 1633 год.
 Дама из испанского двора носит элегантное черное платье. Его простота — свидетельство строгости двора Испании; однако ее высокая прическа довольно модная, как и кудри, обрамляющие лицо, примерно 1635.
 Сара Вольфартс ван Димен носит двойной горгер в форме колеса, который в то время оставался популярным в Нидерландах. На ней черное платье с парчовым стомаком и рукавами вираго, а также белый льняной чепец 1635 года.
 Хелена Фурман носит черное платье, корсаж и нижнюю юбку, сорочку с открытым воротом, широкий накрахмаленный кружевной воротник, серые атласные рукава, перевязанные розовыми лентами, и черную шляпу с широкими полями, поднятую на бок и украшенную лентой и перьями, 1638 г.

Галерея стиля 1640-х годов 

 Элизабет, леди Кейпел, носит ярко-синий корсаж и нижнюю юбку с желтыми лентами и платок с кружевной отделкой на шее. Ее дочери Мэри и Елизавета носят корсажи и нижние юбки золотого цвета, 1640 год.
 Портрет Генриетты Марии в стиле Ван Дейка изображает ее в атласном платье цвета пламени без воротника и платка. Она носит меховую накидку, перекинутую через плечо, 1640 год.
 Агата Бас носит заостренный стомак под черным платьем с высокой талией и шнуровкой спереди. Ее льняной платок в тон, воротник и манжеты отделаны кружевом, также на ней надеты сорочка или парлет с высоким воротом, Нидерланды, 1641 год.
 Костюм Эстер Традескант отделан кружевом в соответствии с ее положением, но она носит закрытый льняной койф или чепец, высокую шляпу, неприкрытое декольте и сдержанные цвета, предпочитаемые пуританами, примерно 1645 г. Ее удлиненный корсаж и открытая юбка — консервативная мода на тот время.
 Голландская мода 1640-х годов отличается скромными сорочками с высоким воротом, широкими льняными воротниками с соответствующими платками и высокими манжетами, а также обильным коклюшечным кружевом.
 Гравюра Цецилии Ренаты, королевы Польши в костюме для верховой езды (дублет, юбка и шляпа), 1645 год.
 Клаудия Медичи вдова в траурном платье (черный чепец, вуаль и плащ), примерно 1648 г.
 Эрцгерцогиня Изабелла Клара носит кружевной воротник или шемизетку с открытыми плечами.

Мужская мода

Рубашки, дублеты и колеты 

Льняные рубашки имели высокие манжеты. Рукава рубашек на протяжении всего периода становились полнее. До 1620-х годов был популярен воротник-венчик, стоящий горизонтально. Другие стили включали ненакрахмаленный воротник, похожий на горгер, а позже прямоугольную ниспадающую ленту, лежащую на плечах. Остроконечные бороды Ван Дейка, названные в честь художника Антониса ван Дейка, были в моде; мужчины также часто отращивали густые усы. Остроконечные дублеты с узкими рукавами плотно прилегали к телу примерно до 1615 года. Постепенно линия талии поднималась, а рукава становились полнее, а основной и верхний рукава могли быть прорезаны, чтобы показать рубашку под ними. К 1640 году дублеты были полными и широкими, могли быть открыты спереди ниже талии, открывая рубашку.

Кожаные колеты без рукавов носили солдаты, их можно увидеть на портретах. Но не считая этого, колеты быстро вышли из моды как домашняя одежда.

Плундры и бриджи 
Испанские штаны с анютиными глазками или круглые плундры, плундры с подкладкой и с полосками ткани (панелями) поверх широкого внутреннего слоя из льна или подкладки, носили в начале периода поверх каньонов, подогнанных плундров, которые заканчивались выше колена. Испанские штаны были длиннее, чем в предыдущий период, и имели грушевидную форму, с меньшей полнотой в талии и большей в середине бедра.

Галлигаскины, свободные плундры чуть ниже колена, заменили все другие варианты плундров к 1620-м годам и стали называться бриджами. Бриджи могли застегиваться с внешней стороны штанины на пуговицы или пряжки поверх сплошной подкладки.

С 1600 по примерно 1630 г., плундры или бриджи прикреплялись к дублетам с помощью завязок или тесьмы, коротких шнурков или лент, протянутых через люверсы. Тесьма была завязана бантиками на талии и становилась сложнее и сложнее, пока не исчезла с приходом очень коротких дублетов  конца 1630-х годов. Украшенные металлические наконечники на остриях назывались аксельбантами, у богатых людей изготавливались из драгоценных металлов, инкрустированных жемчугом и другими драгоценными камнями.

Испанские бриджи, довольно жесткие, также были популярны на протяжении всей эпохи.

Верхняя одежда 
Платья были в моде в начале того периода, но исчезли в 1620-х годах.

Короткие плащи или накидки, обычно до бедер и с рукавами, носили модные мужчины, артистично перекидывая их через левое плечо, даже в помещении.  В моде 1630-х годов ткань накидки соответствовала бриджам, а подкладка - дублету. В плохую погоду носили длинные плащи.

Прически и головные уборы 
В начале периода волосы были длиной до воротника и зачесывались назад со лба; самые модные мужчины оставляли одну длинную прядь волос, называемую лавлоком, и перекидывали через одно плечо. В течение этого периода прически становились длиннее, а к концу 1630-х и 1640-м годам в моду вошли длинные кудри, что указывает на господство париков в 1660-х годах. Король Франции Людовик XIII (1601–1643) начал носить парики в 1624 году, после того как начал лысеть.

В моде были заостренные бороды и широкие усы.

Примерно до 1620 года модной шляпой был капотен с высокой конической тульей, закругленной вверху и узкими полями. К 1630-м годам тулья стала короче, а поля шире, их стали часто носить загнутыми или заколотыми на одну сторону и украшали страусиными перьями.

Плотно прилегающие шапки, называемые койфами или биггинсами, носили только маленькие дети и старики под шапками или просто так в помещении.

Галерея 1600–1620-х гг. 

 Джеймс VI и я, 1603–1610, носит атласный дублет, короткую накидку и плундры поверх каньонов. Узкая тесьма завязаны бантиками на его талии. Также на нем подвязка и воротник Ордена Подвязки .
 Молодой Генри, принц Уэльский, и его компаньон носят дублеты с широкими крыльями и узкими рукавами, а также широкие бриджи с мягкими складками на талии. Для охоты они носят простые льняные рубашки с плоскими воротниками и короткими манжетами на запястьях. Их мягкие сапоги загибаются манжетами ниже колена и носятся с льняными плундрами. На принце фетровая шляпа с пером, 1606–09 гг.
 Питер Салтонстолл в модной меланхоличной позе, примерно 1610 г., носит вышитый льняной жакет под коричневой мантией с разрезными рукавами. На рукавах халата есть пуговицы и параллельные ряды тесьмы с бахромой, образующие петли для пуговиц. Видны плоские складки или вытачки, которые формируют его прозрачный воротник и манжеты. Он носит серьгу, подвешенную на черном шнурке.
 Ричард Саквилл, 3-й граф Дорсет, носит изысканную одежду, вероятно, на свадьбе дочери короля Елизаветы в 1613 году (см. примечания на странице изображения). Его дублет, туфли и манжеты перчаток вышиты в тон, на одной руке он носит плащ с рукавами и очень полные чулки.
 Актер Натан Филд в рубашке, украшенной вышивкой блэкворк, 1615 год.
 Густав II Адольф, свадебный наряд со свадьбы Густава II Адольфа и Марии Элеоноры 1620.
 Джеймс Гамильтон носит ненакрахмаленный воротник, ставший популярным в Англии в 1620-х годах. Его плундры доходят до голени и носятся с алыми чулками и туфлями на каблуках, 1623 год.
 Шелковый дублет и бриджи из грубого сукна Густава II Адольфа, 1627 год.
 Дон Карлос из Испании носит дублет с черным узором, черные бриджи, черные плундры и черные туфли на плоской подошве с розами. В руках он держит широкополую черную шляпу, 1628 год.
 Карл I. К 1620-м годам дублеты все еще были остроконечными, но линия талии возвышалась над длинными петлицами или юбками. Рукава разрезаны до локтя и заужены внизу. Сложные банты из тесьмы, плундры завершили переход к бриджам.
 Густав II Адольф, король Швеции (1611–1632), носит шведскую протестантскую одежду 17 века. Сапоги, украшенные цветами, дублет, манжеты и прозрачный воротник.

Галерея 1630–1640-х гг. 

 Голландская мода. Дублет с короткой талией с разрезом на спине. Тесьма из замысловатых ленточных розеток (обратите внимание на соответствующую тесмьу на подоле бриджей).
 Филипп IV Испанский носит бриджи и коричневый с серебром дублет и темный плащ, отороченный серебряным кружевом. Его рукава белые,  он носит белые чулки, простые черные туфли и коричневые кожаные перчатки, 1631–1632 гг.
 Дон Педро де Барберана-и-Апарреги носит консервативную испанскую одежду 1632 года.
 Испанский костюм 1630-х или 1640-х годов, включающий голилью, жесткий льняной воротник, выступающий под прямым углом от шеи.
 Генрих II Лотарингский, герцог де Гиз, в куртке из желтой кожи и горжете (шейном доспехе) солдата. Его куртка открыта от середины груди, а его бриджи соответствуют накидке по цвету, 1634 год.
 Дублет Карла I 1635 года стал короче по талии, а тесьма исчезла. На нем широкополая шляпа и сапоги.
 Роялистский стиль: братья лорд Джон Стюарт и лорд Бернард Стюарт носят контрастные атласные дублеты и бриджи, короткие плащи на атласной подкладке и высокие воротники с роскошными кружевными фестонами. Их сапоги на высоком каблуке с высокими манжетами надеваются поверх плундр с кружевным верхом, примерно 1638 г.
 Голландский гвардеец носит короткий кожаный колет желтого цвета и широкий пояс, модные среди солдат, 1639 г.
 Молодой Чарльз, принц Уэльский (впоследствии Карл II ) носит солдатскую куртку, пояс и полуброню поверх модного дублета и бриджи, отделанные ленточными бантами.
 Филипп IV Испанский в военной форме, 1644 г., носит широкий льняной воротник и манжеты в тон. Его короткое платье с рукавами или ряса красного цвета с металлической вышивкой надеты поверх желтовато-коричневой куртки и серебристо-серых рукавов. Он держит в руках черную шляпу, со сдвинутыми набок полями.

Обувь 

Туфли на плоской подошве были в моде примерно до 1610 года, потом стали популярны низкие каблуки. Ленточное украшение на подъеме, появившееся на туфлях конца шестнадцатого века, превратилось в замысловатые кружевные или ленточные розетки, называемые обувными розами, которые носили самые модные мужчины и женщины.

Тапочки с открытой пяткой, называемые пантофлями, носили в помещении.

К 1620-м годам сапоги на каблуках стали популярны для носки как в помещении, так и на улице. Обычно они были загнуты ниже колена; голенища становились шире, пока в 1630-х годах не появились сапоги с «ковшом», их появление связано с «Тремя мушкетерами». Ремешки шпор были украшены декоративными кожаными шпорами в форме бабочки на подъеме.

Деревянные башмаки или патенны носили на открытом воздухе поверх туфель и сапог, чтобы высокие каблуки не увязали в грязи.

В начале периода на чулках была замысловатая вышивка на щиколотках. Голенища из толстого материала носили под сапогами для защиты тонких вязаных чулок; они могли быть отделаны кружевом.

Детская мода 
Маленькие мальчики носили платья или юбки с дублетом до тех пор, пока не надевали бриджи.

Простота в одежде 
В протестантских и католических странах были предприняты попытки упрощения экстравагантной одежды. Людовик XIII издал сумптуарные законы  в 1629 и 1633 годах, которые запрещали кружево, золотую отделку и роскошную вышивку для всех, кроме высшей знати, а также ограничивали затяжки, разрезы и ленточки. Последствия этой реформы изображены в серии популярных гравюр Авраама Боссе.

Пуританская одежда 

Пуритане выступали за идею консервативной формы модной одежды, характеризующуюся темными и грустными цветами и скромным кроем. Платья с глубоким вырезом дополнялись блузами с высоким воротом и широкими воротниками. Замужние женщины покрывали волосы льняным чепцом, поверх которого можно было надеть высокую черную шляпу. Мужчины и женщины избегали ярких цветов, блестящих тканей и сложных узоров.

Вопреки распространенному мнению, большинство пуритан и кальвинистов не носили черное повседневно, особенно в Англии, Шотландии и колониальной Америке. Черная краска была дорогой и быстро выцветала, она предназначалась для самых официальных случаев (включая написание портрета), для старейшин общины и для лиц более высокого ранга. Более богатые пуритане, как и их современники голландцы-кальвинисты, вероятно, часто носили его, но из шелка и часто с узором. Типичными цветами для большинства были коричневый, багровый (коричневато-бордовый), тускло-зеленый и желтовато-коричневый цвета. Шерсть и лен предпочитались шелку и атласу, хотя пуританские женщины высокого ранга носили немного кружева и вышивку, в соответствии с их положением, полагая, что различные слои общества были предопределены Богом и должны отражаться даже в самой скромной одежде. Уильям Перкинс писал: «…эта одежда необходима Ученому, Торговцу, Крестьянину, Джентльмену; она служит не только для защиты их тел от холода, но и соответствует их месту, образованию, призванию и состоянию» («Дела совести », 1616).

Некоторые пуритане считали длинные волнистые волосы женоподобными и предпочитали более короткую стрижку, что привело к тому, что их стали называть Круглоголовыми среди сторонников английской парламентской партии. Эта разница во вкусах разделила стороны во время Гражданской войны в Англии.

Одежда рабочего класса 

 Фламандцы: мужчины носят высокие шляпы-капотены; женщины носят аналогичные шляпы или льняные головные уборы, 1608 год.
 Английские деревенские жители, наблюдающие за танцорами Морриса и артисте в костюме лошади, одеты в широкополые шляпы. На женщине жакет-корсаж и контрастная нижняя юбка. Мужчины носят полные бриджи и дублеты, примерно 1620 г.
 Армейская одежда: кожаный защитный камзол из лосиной шкуры и бриджи из вотолы с льняной подкладкой, которые носил Густав II Адольф в битве при Диршау в августе 1627 года.
 Мушкетер и пикинер, примерно 1635 г. Копейщик справа носит желтовато-коричневый камзол с пышной юбкой. Испания, до 1635 года.
 Мужчины в таверне носят круглые шляпы, мятые чулки и длинные колеты с высокой талией, некоторые с рукавами, и туфли с тупыми носками.
 Мужчина, охотящийся на мелкую дичь, носит серый колет на пуговицах с короткими рукавами и такие же бриджи поверх красного дублета. Он носит меховую шапку и серые перчатки, Германия, 1643 год.

Примечание

Примечания

Ссылки

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки 

 Baroque Fashion 1600s
 Costume History: Cavalier/Puritan
 Women's Fashions of the 17th Century (engravings by Wenceslaus Hollar)
 Etchings of French 1620s men's fashion (mostly) by Abraham Bosse
 Surviving embroidered linen jacket c. 1620 at the Museum of Costume
 Surviving embroidered linen jacket c. 1610–1615 at the Museum of Fine Arts, Boston

Искусство XVII века
XVII век в Европе
Мода XVII века
Западная Европа